Gary "Tex" Brockette (Denton, 13 de setembro de 1947 - 1 de janeiro de 2010) foi um ator, assistente de direção, roteirista e co-produtor norte-americano.

Faleceu em decorrência de um câncer.

Ligações externas 
 

Mortos em 2010
Atores dos Estados Unidos
Roteiristas dos Estados Unidos
Mortes por câncer
Nascidos em 1947